Кра́сочный — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Посёлок Красочный расположен в засушливой северо-восточной части Ставропольского края. Земельный массив — равнинная степь, слегка наклонённая в северо-восточном направлении. Северная часть территории Красочного сельсовета прорезана долиной речки Кевсала. Данная территория расположена в переходной зоне от Южно-Русской степи и Арало-каспийской низменности. Имеются два типа почв — степные (тёмно-каштановые), близкие к чернозёмам и пустынно-степные (каштановые, немалое место занимает и солонцовый тип почв. (Лысенко П. П. Прошлое, настоящее и будущее госплемовцезавода «Ипатовский» Ипатовского района, Ставропольского края.; 1982 г.)

Расстояние до краевого центра: 140 км.

Расстояние до районного центра: 36 км.

История 
12 мая 1932 в соответствии с постановлением Коллегии НКЗ СССР от 8.04.1932 года (протокол № 23) «О разукрупнении совхозов» образовался совхоз № 22 на базе двух хуторов № 5 и Кизляровки, принадлежавших совхозу № 12.

С 20 июля 1932 года совхоз № 22 назвался «Овцесовхозом № 22 им. Яковлева».

С 1936 года он стал называться овцесовхоз «Ипатовский».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза «Ипатовский» переименован в Красочный.

В 1972 году решением Ипатовского райисполкома были даны названия всем отделениям и центральной усадьбе. Так появились названия Новокрасочный, Горлинка, Малоипатовский.

 Руководители, возглавлявшие хозяйство
 Трибис И. К. (1932—1934) ― первый директор
 Алёхин (1934—1937). Репрессирован в 1938 году и расстрелян как враг народа. В 1990 году реабилитирован
 Стативкин (1937—1939)
 Поболь (1939—1940)
 Иваницкий В. Г. (1941—1944)
 Бабышев М. С. (1944—1955)
 Гуль М. И. (1955—1956)
 Закора Николай Пименович (1956—1972)
 Иващенко Иван Иванович (1972—1987)
 Вильгоцкий Николай Тимофеевич (1987—1988)
 Пушкарный Дмитрий Фёдорович (1988—1997)
 Кисляк Анатолий Семёнович (1997—2004)
 Кущенко Василий Петрович (2004—2005)
 Дьяченко Михаил Павлович (2005—2006)
 Гринько Таисия Александровна (2006—2011)
 Надуев Тайбулат Турпалыевич (с 2011 года по настоящее время)

 Руководители сельского совета
 Иосиф Максимович Рыбалко — председатель исполкома с 1945 по 1958 годы.
 Александра Николаевна Кудимова — председатель исполкома с 1958 по 1971 годы.
 Рыбалко Раиса Антоновна — председатель исполкома с июля 1971 по февраль 1986 года.
 Траутвайн Геннадий Егорович — председатель исполкома с 1986 по 1990 год.
 Клименко Галина Дмитриевна — председатель исполкома с 30 марта 1990 по 5 мая 1991 года.
 Тембай Ирина Борисовна — председатель исполкома с 5 мая 1991 по 12 февраля 1992 года.
 Гончарова Галина Ивановна — глава администрации сельсовета с 12 декабря 1991 по 4 декабря 2005 года.
 Остроушко Галина Ивановна — глава администрации сельсовета с 4 декабря 2005 по 13 марта 2011 года.
 Тембай Владимир Алексеевич — глава администрации сельсовета с 13 марта 2011 года и по настоящее время.

До 1 мая 2017 года посёлок являлся административным центром сельского поселения Красочный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 91 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение: Дом культуры на 600 мест (сдан в эксплуатацию в октябре 1981 года) и 3 сельских клуба.
 Стадион и спортивный зал при доме культуры.
 Участковая больница (1964 года) и 3 фельдшерско-акушерских пункта.
 Отделение Сбербанка.
 Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Красочный». Строительство начато в 1993 году. Открыт 17 апреля 2001 года.
 Централизованное водоснабжение с 1957 года.
 Централизованное газоснабжение с 1964 года.
 Кладбище посёлка Красочный (общественное открытое) площадью 33 118 м².

Образование 
 Детский сад № 23 «Улыбка» на 140 детей. Построен в 1970 году.
 Средняя общеобразовательная школа № 5. Строительство здания «старой» школы было закончено к 1 сентября 1957 года. В 1971 году построено здание школы-интерната на 240 мест.
 Музыкальная школа. Открыта в 1988 году.

Экономика 
 Племенной завод имени Героя Социалистического Труда В. В. Калягина. Открыт 3 июня 2005 года

Овцеводство 

История посёлка неразрывно связана с овцеводством. Он родился и развивался все эти годы, начиная с 1932 года только по причине бурного развития этой отрасли, проводимой селекционной работой по созданию и совершенствованию Кавказской породы овец.

Совхоз «Ипатовский» был организован в 1932 году при разукрупнении совхоза № 12 «Большевик» бывшего Дмитриевского района. Оба хозяйства получили при разделе примерно равную территорию и равные по количеству овец стада, но в совхоз «Ипатовский», который в те годы именовался также № 22, было передано несколько отар маток 1 класса, а элитное поголовье осталось в племенном заводе «Большевик». Всего вновь образованному хозяйству было передано 30408 голов овец. т.ч. 11273 овцематок.

Шерстная продуктивность стада в период организации хозяйства:

Стадо совхоза «Большевик» первоначально было укомплектовано в 1921—1922 годах мериносовыми овцами, принадлежавшими местным кулакам и помещикам. В породном отношении овцы представляли новокавказских и мазаевских мериносов, разных по своему качеству и продуктивности. Бараны-производители имели живой вес 64―74 кг, матки 35―40 кг.

Овцы в массе имели длинную, крепкую, хорошо уравненную тонкую шерсть 64―70 качества, но редкую и очень жиропотную с выходом чистого волокна 1,5―1,6 кг. В экстерьере овец наблюдались недостатки: узкая грудь, острая холка, отвислый крестец, сближенность ног в скакательных суставах.

Работа по созданию Кавказской породы овец характеризуется тремя периодами.

В первый период (с 1921 по 1926 годы) проводились размножение и улучшение «в себе» мериносовых овец новокавказского типа. В 1926 году стадо тонкорунных овец совхоза по продуктивности занимало первое место среди других совхозов, разводивших мериносовых овец этого типа.

Во второй период (с 1926 по 1930 годы) в совхозе использовались бараны американский рамбулье, завезённые из США. «Прилитием крови» американских рамбулье ставилась задача улучшить экстерьер местных мериносов, повысить их живой вес, густоту шерсти и оброслость брюха при сохранении хороших шерстных качеств новокавказских мериносов.

В третий период (1931—1936 годы) проводилось завершение работы над созданием Кавказской породы, которая осуществлялась в совхозе «Большевик» под руководством Филянского Константина Дмитриевича и Терновенко Надежды М. По тем же методам шла работа и в совхозе «Ипатовский». Этот период является наиболее значительным. Он характеризуется применением более совершенных методов отбора и подбора животных, улучшением условий их содержания и повышения общей культуры ведения овцеводства в хозяйстве. В 1936 году решением секции животноводства ВАСХНИЛ и приказом НКЗ СССР к Кавказской породе отнесены стадо овец совхоза «Большевик», а в 1940 году — стадо совхоза «Ипатовский».

В послевоенный период (1943—1952 годов) племенная работа в стаде проводилась под руководством зоотехника-селекционера Племовцеглавка Министерства сельского хозяйства СССР С. Ф. Пастухова.

В 80-е годы стали использовать известных в мире австралийских мериносов. В итоге в 1990 году был признан новый тип кавказской породы — южно-кавказский меринос. Шерсть этих животных отличалась высоким качеством, имела умеренный белый жиропот, матки в среднем весили 60―70 килограммов, бараны — 130, но достигали и 180-ти.

В 2005—2011 годы поголовье овец в ФГУП «Племенной завод Большевик» полностью ликвидировано, а ЗАО «Племенной завод имени Героя Социалистического Труда В. В. Калягина» (до 2005 года ФГУП «Племенной завод имени 60-летия СССР») резко сокращено до 1500 голов.

По словам главного зоотехника сельхозпредприятия А. С. Мандрыкина: «На сегодня оставшиеся животные кавказской породы, а это около полутора тысяч маточного и ярочного поголовья, просмотрены, намечены планы формировки отар. Для баранов-производителей созданы благоприятные условия. Специалистами ведутся работы по подбору и расстановке кадров, укомплектованию животноводческих точек чабанским инвентарем и по заготовке кормов» (Газета «Степные зори», № 54 от 25 июля 2012 года).

Поголовье овец кавказской породы в сельхозпредприятии в разные годы (в период с 1985 по 2012 будет указано позднее):

Растениеводство 
.

Люди, связанные с посёлком 
 Беликов, Иван Иванович — заслуженный учитель Российской Федерации. На здании средней школы установлена мемориальная доска в его честь
 Горчаков, Василий Павлович (1931), комбайнёр племзавода «60 лет СССР», кавалер ордена Трудового Красного Знамени
 Коробкина, Валентина Алексеевна (1951) — трактористка племзавода «60 лет СССР», кавалер ордена Трудового Красного Знамени
 Криворотенко, Татьяна Андреевна (1941) — рабочая племзавода имени 60-летия СССР, кавалер ордена Трудовой Славы III степени
 Марченко, Елена Адамовна (1926) — старший чабан госплемзавода имени 60-летия СССР, кавалер ордена «Знак Почета»
 Руденко, Василий Стефанович — Герой Социалистического Труда (1966), знаменитый овцевод
 Рыбалко, Фёдор Петрович — Герой Социалистического Труда (1976), знаменитый овцевод
 Чурилов, Иван Григорьевич (1931) — токарь племзавода имени 60 — летия СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Мемориал «Вечной славы». Открыт в 1975 году.

Галерея фотографий

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа